Medveđa (;  oder Medvegjë) ist ein Straßendorf im zentralen Teil der gleichnamigen Opština, dessen Verwaltungssitz es ist. Der Ort befindet sich im Okrug Jablanica im südlichen Zentralserbien, rund 25 Kilometer von der serbisch-kosovarischen Grenze entfernt.

Ort in der Opština Medveđa